Bidan bezeichnet:

eine Ethnie in Nordwestafrika, hauptsächlich in Mauretanien; siehe Bidhan
eine Rebsorte; siehe Canari (Rebsorte)